Lagerung steht für:

 die Bevorratung von Gegenständen, siehe Lagern
 Lagerung (Pflege), die Positionsunterstützung von bettlägerigen Patienten
 in der Ersten Hilfe die Positionierung von Bewusstlosen, siehe Stabile Seitenlage
 in der technischen Mechanik einen Punkt oder eine Fläche der Kräfteübertragung, siehe Lager (Statik)
 in der Technik ein Bauteil zur Führung eines zweiten, siehe Lager (Maschinenelement)
 im Bauwesen die Gründung von Bauwerken und Tragwerken
 in der Geologie die Anordnung von Gesteinen oder Sedimenten, siehe Stratigraphie (Geologie)
 Lagerung (Bergbau), eine Einteilung von Lagerstätten
 Lagerung von Lebensmitteln, 
 siehe Reifung (Lebensmittel) oder
 Lebensmittelkonservierung

Siehe auch:
 Auslagerung
 Endlagerung
 Umlagerung